Glasgow kan henvise til:

 Glasgow - by i Skotland

 Canada
 New Glasgow, Nova Scotia
 Glasgow, Ontario

 New Zealand
 The Glasgow Range, et bjergområde på Sydøen

 Suriname
 Glasgow, Suriname in Nickerie District

 USA
 Glasgow, Alabama
 Glasgow, Californien
 Glasgow, Delaware
 Glasgow, Georgia
 Glasgow, Iowa
 Glasgow, Illinois
 Glasgow, Kentucky
 Glasgow Township, Wabasha County, Minnesota
 Glasgow, Missouri
 Glasgow Village, Missouri
 Glasgow, Montana
 Glasgow, Oregon
 Glasgow, Pennsylvania
 Glasgow, Tennessee
 Glasgow, Virginia
 Glasgow, West Virginia